Il doppio del torneo di tennis Modena Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Simone Colombo e Nevio Devide che hanno battuto in finale Corrado Aprili e Massimiliano Narducci 3-6, 6-1, 7-6.

Teste di serie 

 Hendrik Jan Davids /  Menno Oosting (semifinali)
 Bruce Derlin /  Jorgen Windahl (quarti di finale)

 Simone Colombo /  Nevio Devide (Campioni)
 Alessandro De Minicis /  César Kist (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Modena Challenger 1989